Ініго Кампйоні () — італійський військово-морський діяч.
 Кампйоне-д'Італія () — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Комо.